Hendrick van Doerne (15e eeuw), edelman
 Hendrick van Doerne (16e eeuw), heer van Deurne